Das Tundrenklima ist nach der effektiven Klimaklassifikation von Köppen einer der Hauptklimatypen der Erde. Die wissenschaftliche Abkürzung dafür ist ET. Nach Köppen gibt es fünf Klimaklassen, wobei das Tundrenklima zu den Schneeklimaten gehört. 

Hauptmerkmal dieses Klimas ist, dass der wärmste Monat im Mittel zwischen 0 und 10 °C erreicht. Die vorherrschende Vegetationsform ist die Tundra.

Klima